Kesselwiesengraben ist ein Gewässername:

 Kesselwiesengraben (Heiligbach), rechter Zufluss des Heiligbachs (zur Wörnitz) bei Kesselhof, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kesselwiesengraben (Hofseegraben), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Hofseegrabens (zur Wörnitz) in der Stadtteilgemarkung Geilsheim von Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach bis zur Grenze zur Gemeinde Auhausen, Landkreis Donau-Ries, beide Orte in Bayern
 Kesselwiesengraben (Ohrn), rechter Zufluss der Ohrn bei Altrenzen, Gemeindeteil Harsberg, Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg